Бельгійська футбольна Жупіле Про Ліга 2015—2016  — 113-ий сезон чемпіонату Бельгії з футболу. Титул здобуло Брюгге.

Інформація про команди

Стадіони

Турнірна таблиця (регулярний сезон)

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф до Ліги чемпіонів

Турнірна таблиця 

 

 

Позначення:

Результати

Плей-оф ІІ

Група A
Турнірна таблиця

 

Примітки: 
1. Клуб Стандард (Льєж) візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Бельгії з футболу 2015—2016

Позначення:

Група B
Турнірна таблиця

 
 

Позначення:

Плей-оф до Ліги Європи

Перший раунд

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 травня 2016

|}

Фінал
Проходить матч між переможцем першого раунду плей-оф і командою, що зайняла у Плей-оф до Ліги чемпіонів четверте місце.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 травня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 травня 2016

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
    Офіційний сайт Бельгійської футбольної асоціації
 Про Ліга на soccerway 
 Про Ліга на scoresway 

Чемпіонат Бельгії з футболу
Бельгія
Бельгія
2015 у бельгійському спорті
2016 у бельгійському спорті